Émile Coache (1857-1910), homme politique français.
 Jean Coache (1890-1960), homme politique français.
 Louis Coache (1920-1994), prêtre catholique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme